Le mardi  est le 285 jour de l'année 1813.

Naissances 
 Lyman Trumbull (mort le ), personnalité politique américaine
 Pierre Petitclair (mort le ), écrivain québécois

Décès 
 Alexandre Samoïlovitch Figner (né le ), militaire russe

Événements 
 Début du siège de Trieste

Voir aussi 
 12 octobre et octobre 1813